Sportfreunde Lotte (celým názvem: Verein für Laufspiele Sportfreunde Lotte e. V. von 1929) je německý sportovní klub, který sídlí v obci Lotte, jenž leží ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Od sezóny 2016/17 působí ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Frimo Stadionu s kapacitou 10 059 diváků. Klubové barvy jsou modrá a bílá.

Založen byl v roce 1929 pod názvem Turnverein Lotte. Svůj současný název nese od roku 1946. Největším úspěchem je účast ve čtvrtfinále národního poháru v ročníku 2016/17. Ve zmiňovaném čtvrtfinále pak Lotte podlehlo bundesligové Borussii Dortmund poměrem 0:3. V tomhle pohárovém ročníku porazil mj. několik profesionálních mužstev, a to Werder Brémy (poměrem 2:1), Bayer 04 Leverkusen (poměrem 6:5 po prodloužení) a TSV 1860 München (poměrem 2:0)

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl házené, gymnastiky, rychlochůze a plavání.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1929 – TV Lotte (Turnverein Lotte)
 1945 – zánik
 1946 – obnovena činnost pod názvem VfL Sportfreunde Lotte (Verein für Laufspiele Sportfreunde Lotte e. V. von 1929)

Získané trofeje 
 Westfalenpokal ( 1× )
 2014/15

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1988–1989: Bezirksliga Westfalen – sk. 10
 1989–1996: Landesliga Westfalen – sk. 4
 1996–2004: Verbandsliga Westfalen – sk. 1
 2004–2008: Fußball-Oberliga Westfalen
 2008–2016: Fußball-Regionalliga West
 2016– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1929